Ralf (cantor)
 Ralf (futebolista)
 Ralf (prenome)

Desambiguações de prenomes